

Personen

Politici 
 Juan Hernández López (1859–?), Senator uit Puerto Rico
 Juan Fernando López Aguilar (1961), Spaans politicus

Voetballers 
 Juan López Fontana (1908–1983), voetbalmanager uit Uruguay die de wereldtitel won in 1950
 Juan Manuel López (voetballer) (1969), voetballer uit Spanje
 Juan Ramon López Caro (1963), voetbalmanager uit Spanje
 Juan Ramón López Muñiz (1968), voetbalmanager uit Spanje
 Juan José López (1950), voetbalmanager uit Argentinië en voormalig speler
 Juan Carreño López (1969), voetballer uit Chili
 Juan Enrique Estebaranz López, voetbalnaam Quique Estebaranz - een voormalig Spaans profvoetballer
 Juan Carlos Pérez López, voetbalnaam Juan Carlos -  een voormalig Spaans profvoetballer

Boksers 
 Juan Antonio López (1952–2004), bokser uit Mexico 
 Juan Pablo López (1989), bokser uit Mexico 
 Juan Manuel López (bokser) (1983), bokser uit Puerto Rico

Basketballers 
 Juan López (New York Mets coach) (1956), pitcher van de New York Mets
 Juan López (Cincinnati Reds coach) (1962), coach van de Cincinnati Reds

Andere sporters 
 Juan Carlos López Marin, Colombiaans fietser
 Juan Manuel López Iturriaga (1959), Spaans professioneel basketballer
 Juan Miguel López, Cubaans atleet
 Juan López (atleet), Spaans paralympisch atleet
 Juan Martín Lopez, Argentijns veldhockey speler

Geestelijken 
 Juan López (kardinaal) (-1501), Spaans kardinaal
 Juan López (aartsbisschop), (1613-1674), Spaans aartsbisschop van Manilla

Overige personen 
 Juan López Gonzáles, muzikant uit San Salvador bij de band Los Vikings de Usulután
 Juan López de Padilla (1490–1521), leider tijdens de opstand van de comunidades
 Juan López Fernández (1939), Spaans stripboeken schrijver

Locaties 
 Juan López (plaats), een dorp in Chili